Orchard Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Orchard Hill (Georgia) im Spalding County
 Orchard Hill (Maryland) im Kent County
 Orchard Hill (Omaha), Stadtteil von Omaha, Nebraska

Siehe auch:
 Orchard Hills